Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg compte une centaine de paroisses réparties en cinq doyennés en raison de la réunion en 1802 par Napoléon Bonaparte des diocèses de Genève, de Lausanne et de Fribourg.

Liste de paroisse

Doyenné de Genève 

 Paroisse du Sacré-Cœur
 Paroisse de Notre Dame
 Paroisse Saint-Antoine de Padoue
 Paroisse de Sainte-Trinité
 Communauté catholique anglophone
 Paroisse Sainte-Jeanne de Chantal
 Paroisse Sainte-Marie du Peuple
 Paroisse Saint-François-de-Sales
 Paroisse Sainte-Clothilde
 Communauté catholique lusophone
 Communauté catholique germanophone
 Paroisse Sainte-Thérèse
 Paroisse Saint-Joseph
 Communauté catholique italophone
 Paroisse Saint-Nicolas-de-Flüe
 Paroisse Saint Esprit (Aumônerie Catholique HUG)
 Paroisse du Grand-Lancy
 Paroisse Saint-Marc
 Paroisse Saint-Martin-Onex
 Paroisse du Christ-Roi
 Communauté catholique hispanophe
 Paroisse de Vernier
 Paroisse de la Visitation
 Paroisse Saint-Julien
 Paroisse du Grand-Saconnex
 Paroisse de l'Épiphanie
 Paroisse Saint Pie X
 Paroisse de Vésenaz
 Paroisse de Saint-Paul
 Paroisse de Chêne-Thônex
 Paroisse Sainte-Croix
 Paroisse Sainte-Claire
 Paroisse de Plan-les-Ouates
 Paroisse de Confignon
 Paroisse de Bernex
 Paroisse de Mandement
 Paroisse de Presinge-Puplinge
 Paroisse de Choulex-Vandœuvres
 Paroisse de Collonge-Bellerive
 Paroisse de Corsier-Anières
 Paroisse d'Hermance
 Paroisse de Meiner-Gy-Jussy 
 Paroisse de Veyrier
 Paroisse de Troinex
 Paroisse de Compesières
 Paroisse d'Avusy
 Paroisse de Soral-Laconnex
 Paroisse d'Aire-la-Ville
 Paroisse de Collex-Bossy
 Paroisse de Versoix
 Paroisse de Pregny-Chambésy

Doyenneté de Neuchâtel 

 Communauté hispano-américaine
 Mission de langue portugaise
 Mission de langue italienne
 Paroisse de Notre dame de l'assomption
 Paroisse saint Marc
 Paroisse saint Nicolas
 Paroisse saint Norbert
 Paroisse du sacré coeur
 Paroisse notre dame la paix
 Paroisse du Val de Ruz
 Paroisse de Locle
 Paroisse de Cernaux-Pequinaux
 Rectorat des brenets
 Paroisse de cressier
 Paroisse de Landeron
 Paroisse de saint Blaise
 Paroisse de Boudry-cortaillot
 Paroisse de Beroche-Bevaix
 Paroisse de Fleurier
 Paroisse de Clouvet-Thravers
 Paroisse de colombier
 Paroisse de Pressieux

Doyenneté de Lausanne

Unité paroissiale Chasseron-Lac 

 Yverdon-les-Bains
 Grandson
 Sainte-Croix

Décanat d’Aigle 

 Aigle
 Lavey-Morcles
 Leysin – Les Ormonts
 Ollon
 Villars – Gryon
 Roche
 Bex

Unité paroissiale de Dent de Vaulion 

 Vallée de Joux
 Vallorbe
 Orbe
 Cossonay

Unité paroissiale de Grand-Vevey 

 Vevey Notre-Dame
 Vevey St-Jean

Unité paroissiale de Gros-de-Vaud 

 Assens
 Bottens
 Echallens
 Poliez-Pittet
 St-Barthélemy
 Villars-le-Terroir

Unité paroissiale de l’Orient 

 Lutry
 St-Rédempteur Lausanne
 Cully Bourg-en-Lavaux
 Pully

Unité paroissiale de La Venoge – L’Aubonne 

 Aubonne
 St-Prex
 Rolle
 Morges

Unité paroissiale de Lausanne Lac 

 Sacré-Cœur Lausanne
 Ste-Thérèse (Montoie) Lausanne

Unité paroissiale de Lausanne-Nord 

 St-Nicolas Lausanne
 St-Etienne Lausanne

Unité paroissiale de Notre-Dame 

 St-Esprit Lausanne
 Notre-Dame Lausanne
 St-André Lausanne
 Saint-Amédée Lausanne

Unité paroissiale de Nyon – Terre Sainte 

 Nyon
 Founex

Unité paroissiale de Prilly – Prélaz 

 Prilly
 St-Joseph Lausanne

Unité paroissiale de Renens – Bussigny 

 Bussigny
 Renens

Unité paroissiale de Riviera – Pays d’En-Haut 

 Montreux
 Villeneuve
 Château-d’Oex
 Clarens

Unité paroissiale de St-Barnabé 

 Payerne
 Granges-Marnand

Unité paroissiale de St-Pierre Les Roches 

 Lucens
 Oron
 Moudon

Unité paroissiale de Notre-Dame de Tours (Lausane) 

 Avenches et du Vully

Doyenné de Fribourg

Note et référence

Article connexe 

 Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
 Canton de Genève
 Canton de Vaud
 Canton de Neuchâtel
 Canton de Fribourg

Lien externe 
 Site du Diocèse
 Site de l'Église catholique de Fribourg
 Site de l'Église catholique du canton de Vaud
 Site de l'Église catholique de Genève

Canton de Genève
Canton de Vaud
Canton de Fribourg
Canton de Neuchâtel
Canton du Jura
Catholicisme en Suisse
Géographie de la Suisse
Diocèse catholique en Suisse